Trieste steht für:

 Triest, als italienische Bezeichnung der Hafen- und Großstadt
 Trieste (Rom), Quartier der italienischen Hauptstadt (Q.XVII)

 Trieste, Tiefsee-Tauchboot von Auguste Piccard (1953)
 RN Trieste, italienischer Schwerer Kreuzer der Trento-Klasse (1926)
 Trieste (L 9890), italienisches amphibisches Angriffsschiff (2019)

Personen mit dem Familiennamen:
 Leopoldo Trieste (1917–2003), italienischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Triestetief (Marianengraben)
 Triest (Begriffsklärung)